Wilkes es un nombre o apellido que puede referirse a:

Geografía 
 Condado de Wilkes (Georgia), condado en los Estados Unidos.
 Condado de Wilkes (Carolina del Norte), condado en los Estados Unidos.
 Base Wilkes, base australiana en la Antártida.
 Tierra de Wilkes, distrito australiano en la Antártida.
 Cráter de la Tierra de Wilkes, cráter en la Antártida.
 Expedición Wilkes, expedición exploratoria de la costa pacífica estadounidense en el siglo XIX.

Personajes 
 Charles Wilkes, oficial de la Marina, explorador y botánico de Estados Unidos.
 Faas Wilkes, futbolista neerlandés.
 Jamaal Wilkes, baloncestista estadounidense.
 John Wilkes, periodista y político inglés.
 John Wilkes Booth, actor estadounidense.
 Josué Teófilo Wilkes, compositor argentino.
 Maurice Wilkes, informático inglés.

Personajes ficticios 
 Annie Wilkes, personaje de la novela Misery.
 Ashley Wilkes, personaje de la novela Lo que el viento se llevó.